Антиклея:
 Антиклея — в древнегреческой мифологии дочь Автолика, внучка Гермеса.
 (651) Антиклея — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу S и входит в состав семейства Эос.
 Антиклея () — род растений семейства Мелантиевые.